Большое Савино:

 Большое Савино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Большое Савино — международный аэропорт в пригороде Перми.
 Большое Савино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Большое Савино — озеро в Мурманской области.